Beuken (hout)
 Meervoud van beuk (boom)
 Het geslacht Fagus
 Bavay, een Frans stadje
 Ron van den Beuken, een Nederlandse muziekproducent

In volks- en straattaal:
 Stompen (op de bek beuken)
 Geslachtsgemeenschap hebben
 gabber (muziekstijl), intense muziek maken of daarop dansen, bijvoorbeeld punk of gabber